Guecellone II da Camino († 1187), marito di Sofia di Colfosco
 Guecellone IV da Camino (1177-1226), capostipite dei cosiddetti "Caminesi di sopra"
 Guecellone V da Camino (1208-1242), podestà di Treviso
 Guecellone VI da Camino (1243-1272), figlio di Tolberto II da Camino 
 Guecellone VII da Camino (fine XIII secolo – 1324), Capitano Generale di Treviso nel 1312
 Guecellone VIII da Camino, figlio di Biaquino VI da Camino
 Guecellone IX da Camino († prima del 1392), figlio di Gherardo III, ultimo signore Caminese di Treviso